Encanto bezeichnet:

 Encanto (San Diego), Stadtteil von San Diego
 Encanto (Phoenix), Stadtteil von Phoenix
 Encanto (Rio Grande do Norte), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte, Brasilien
 Encanto (Film), Disney-Film von 2021